

Toponymie 
Muveran est un nom donné à deux sommets des Alpes bernoises en Suisse :
 Grand Muveran, culminant à  d'altitude.
 Petit Muveran, culminant à  d'altitude.

Sport 
 Les Trophées du Muveran est une compétition de ski d'alpinisme se déroulant chaque année dans le massif du Muveran sur la commune de Bex.

Réserve naturelle 
 Le District franc fédéral du Grand Muveran situé dans les Alpes bernoises dans les cantons du Valais et de Vaud.